Космополітизм у філософії і політиці — ідеологія (теорія), світогляд і політична практика світового громадянства і світової держави, що ставить загальнолюдські інтереси і цінності вище інтересів окремої нації.
 Космополітизм в біології — широке поширення представників виду чи таксона вищого рангу по території Землі.

Література
 В. Пазенок. Загальнолюдське //